Gérard Lanvin (1923-2018), sculpteur et membre de l'Académie des beaux-arts de l'Institut de France
Gérard Lanvin (1950-), acteur français

Voir aussi